Kévin Soni, Kameroens voetballer
 Rebecca Soni, Amerikaans zwemster
 Soni (Maharashtra), dorp in de Indiase staat Maharashtra
 Soni (Nayala), dorp in de provincie Nayala van Burkina Faso
 Soni (Nara), dorp in de Japanse prefectuur Nara